Georges Cheylan (1914-2008), archéologue français.
 Yves Cheylan (1938-2021), joueur d'échecs français.